Il titolo è andato a Jimmy Connors che ha battuto in finale Björn Borg per 6-4 6-2 6-2. Questo è stato il terzo titolo per Connors, che si era già aggiudicato il torneo nel 1974, quando si giocava sull'erba e nel 1976 sulla terra rossa. Con questa sconfitta per Borg sfuma il sogno di poter conquistare il Grande Slam per la prima volta in carriera dopo aver realizzato la doppietta Roland Garros-Wimbledon. Gli succederà altre 2 volte, non conquisterà mai gli US Open. Il campione svedese durante la finale è stato penalizzato da un infortunio al pollice della mano destra per il quale è stato costretto prima dell'inizio dell'incontro ad assumere tramite iniezione degli antidolorifici. Borg ha tenuto solo il 58% di prime in campo, mentre Connors l'80% senza mai perdere il servizio in 2 ore di match.

Teste di serie

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Note

Collegamenti esterni 
 

US Open 1978